Kopfpauschale steht für:

 einen gehaltsunabhängigen Krankenkassenbeitrag, in Deutschland auch Gesundheitsprämie genannt
 Zahlungen deutscher Krankenkassen in Honorartöpfe gemäß einem Honorarverteilungsvertrag